Села:
 Івановичі — Житомирська область, Пулинська селищна громада
 Івановичі — Житомирська область, Оліївська сільська громада